Résultats détaillés de l'édition 1990 du tournoi de tennis professionnel masculin Masters d'Indian Wells.

Faits marquants

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double

Têtes de série

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters d'Indian Wells
 Saison 1990 de l'ATP
 Tournoi de tennis d'Indian Wells (WTA 1990) (tournoi féminin WTA)

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 1990
Tennis masculin en 1990
Sport en Californie en 1990
Tennis aux États-Unis en 1990
Tennis en mars 1990